Доктрина Дра́го (), названная в честь её автора — аргентинского министра иностранных дел Луиса Марии Драго, — латиноамериканский принцип международного права, развивающий доктрину Кальво и восполняющий пробелы в доктрине Монро.

Доктрина устанавливает, что другие государства не вправе осуществлять дипломатические и военные санкции против страны-должника с целью взыскания задолженности или процентов по долгу.

Доктрина обязана своим появлением конфликтом 1902 года между Венесуэлой и её кредиторами — Великобританией, Германией и Италией, осуществлявшими морскую блокаду страны-должника. Глава МИД Аргентины Луис Мария Драго 29 октября 1902 направил правительству США ноту, в которой излагал свой взгляд на решение проблемы:

«Государственный долг не может быть причиной вооружённой интервенции, ни тем более оккупации территории американских государств европейской державой»

Однако Вашингтон, провозгласивший ещё в 1823 году невозможность вмешательства европейских держав в дела американского континента, и, тем самым, оказавшийся в затруднительном положении, практически уклонился от ответа Драго. Это вызвало сильную антиамериканскую реакцию в аргентинском обществе; в то же время, Буэнос-Айрес, не признававший доктрины Монро, завоевал симпатию многих стран Латинской Америки.

Доктрину поддержали участники III Межамериканской конференции, прошедшей в июле-августе 1906 года в тогдашней столице Бразилии Рио-де-Жанейро.

См. также 
 Конвенция Драго — Портера
 Пакт Сааведра Ламаса

Примечания

Литература 
 
 

Международное право
Внешняя политика Аргентины
История Венесуэлы
1902 год в Аргентине
1902 год в политике
Государственный долг
Доктрины